Termenul „Fritz Fischer” se poate referi la:

 Fritz Fischer (1898–1947), fizician german
 Fritz Fischer, ciclist german
 Fritz Fischer (1908–1999), istoric german
 Fritz Fischer (1911–1968), grafician german
 Fritz Fischer (1912–2003), chirurg german, medic SS-ist 
 Fritz Fischer (1925–1986), pictor german
 Fritz Fischer, atlet german
 Fritz Willy Fischer (1903–1963), pictor și scriitor austriac